Yébenes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Los Yébenes, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Yébenes (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar